Sherk ist der Familienname folgender Personen:

 Cathy Sherk (* 1950), kanadische Golfspielerin
 Sean Sherk (* 1973), US-amerikanischer Kampfsportler
 Stefanie Sherk (1976?–2019), kanadisches Model und Schauspielerin 

Siehe auch:
 Schirk
 Shirk